«Похищение чародея» — советский художественный фильм, поставленный на Свердловской киностудии в 1989 году режиссёром Виктором Кобзевым.Экранизация одноимённой повести Кира Булычёва.

Премьера фильма состоялась в ноябре 1989 года.

Сюжет 
Действие происходит в Белоруссии в 1980-х годах.

Молодая аспирантка Анна приезжает в родную деревню, где не была около 12 лет, в дом своей бабушки. Здесь, в деревенской тишине, она собирается писать диссертацию. Вдруг в доме появляются двое незнакомцев, которые утверждают, что хозяйка вчера сдала им его на две недели. События развиваются — и выясняется, что незнакомцы попали в XX век из будущего, из XXVIII столетия, при помощи машины времени. Историк Кин и физик Жюль осуществляют поиск непризнанных гениев, чья жизнь внезапно оборвалась. Их цель — отправить таких гениев в будущее, не изменяя ход истории (то есть эвакуировать в момент гибели). Здесь их промежуточная остановка, и им необходимо отправиться далее, в XIII век, чтобы найти там некоего боярина Романа, проживавшего в то время в этих краях, и забрать его с собой в будущее. Из летописей известно, что он изобрел порох и книгопечатный станок, а в дальнейшем, видимо, погиб при взятии города крестоносцами. С точки зрения посланцев из будущего, он гений, а по мнению его современников — чародей. Невольно Анна оказывается вовлечённой в удивительное и опасное приключение.

Жюль и Кин, при помощи специального оборудования, получают изображение и звук из прошлого. Они видят, что городок Замошье, где живёт боярин Роман, вскоре возьмут приступом крестоносцы. Выяснив обстановку, за гением отправляется Жюль, но в прошлом он оказывается разоблачённым, ему угрожает гибель. И так складывается, что никто, кроме Анны, не может прийти ему на помощь. Она выражает решимость отправиться в прошлое и там, пользуясь сходством с княжной Магдаленой, помогает спастись пришельцу из будущего. Истинным гением оказывается не Роман, а его уродливый и неприметный поначалу помощник Акиплеша. Его удаётся спасти непосредственно перед окончательным падением города. Анна благополучно переносится назад в своё время.

В главных ролях 
 Юлия Ауг — Анна Мазуркевич / княжна Магдалена
 Ромуальдас Раманаускас — Кин Владимирович, историк из будущего, он же «реставратор Терентий Иванович Васильев»
 Сергей Варчук — Жюль Валент, младший научный сотрудник из будущего
 Владимир Гостюхин — Акиплеша
 Виктор Соловьёв — боярин Роман

В ролях 
 Андрей Болтнев — ландмейстер Фридрих фон Кокенгаузен
 Лев Борисов — дед Геннадий
 Андрей Жагарс — князь Вячеслав, сын Полоцкого князя Бориса Романовича
 Виталий Четков — отрок Глузд, монах
 Сулев Луйк — eпископ Альберт
 Людмила Ксенофонтова — тётка Магдалены
 Валентин Голубенко — Мажей
 Нартай Бегалин — половец
 Филимон Сергеев — ''эпизод

Съёмочная группа 
 Сценарий — Кира Булычёва при участии Виктора Кобзева
 Постановка — Виктора Кобзева
 Главный оператор — Рудольф Мещерягин
 Главный художник — Валерий Кукенков
 Композитор — Альгирдас Паулавичус

Отличия от книги 
 Экранизация близка к повести и различается в незначительных мелочах. Так, в фильме пришельцы из будущего установили своё оборудование для перемещения во времени в развалинах церкви и попадали в неё из дома Анны неким приёмом, напоминающим телепортацию. В книге перемещение происходило непосредственно в доме Анны.
 В повести Кин и Жюль живут в XXVII веке, в фильме — в XXVIII.
 В книге в прошлое уходил Кин, в фильме — Жюль.
 В повести Анна первая догадалась, кто является подлинным гением. В фильме Жюль сделал правильный вывод самостоятельно.
 В фильме Акиплеша — горбун, в книге — одноглазый лилипут (которого можно принять за ребёнка) с рукой, изуродованной в результате химических опытов.

Примечания

Ссылки 
 «Похищение чародея» // Энциклопедия Кирилла и Мефодия
 «Похищение чародея» // РусКино
 «Похищение чародея» // Кино-театр.ру

Литература 
 
 
 

Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Экранизации произведений Кира Булычёва
Фильмы СССР 1989 года
Фантастические фильмы 1989 года
Фильмы Виктора Кобзева
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы на русском языке